Komorowo ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Komorowo (Biała Piska), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1938 Kommorowen, 1938 bis 1945 Ebhardtshof, Kreis Johannisburg, Ostpreußen)
 Komorowo (Janowo), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1938 Camerau, 1938 bis 1945 Großmuckenhausen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen)
 Komorowo (Łukta), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (ehemals Kämmersdorf, Kreis Osterode, Ostpreußen)
 Komorowo (Kazimierz Biskupi), Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Komorowo (Kaźmierz), Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Komorowo (Kłecko), Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Komorowo (Lwówek), Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Komorowo (Wyrzysk), Woiwodschaft Großpolen, Polen (ehemals Wilhelmseichen, Kreis Wirsitz/Westpreußen)
 Komorowo (Bartniczka), Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Komorowo (Izbica Kujawska), Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Komorowo (Lipno), Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Komorowo (Ostrów Mazowiecka), Woiwodschaft Masowien, Polen
 Komorowo (Rościszewo), Woiwodschaft Masowien, Polen
 Komorowo (Rząśnik), Woiwodschaft Masowien, Polen
 Komorowo (Trzebnica), Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehemals Hasdingen, Kreis Trebnitz/Schlesien)
 Komorowo (Dolice), Woiwodschaft Westpommern, Polen (bis 1945  Bullenwerder, Kreis Pyritz, Pommern)
 Komorowo (Polanów), Woiwodschaft Westpommern, Polen (bis 1945 Kummerow, Kreis Schlawe, Pommern)
 Komorowo (Resko), Woiwodschaft Westpommern, Polen (bis 1945 Kummerow, Kreis Regenwalde, Pommern)

Siehe auch:
 Komorów